Cuajinicuil (nahuatlismo de cuauhicxinecuilli, "árbol de pie torcido")  es el nombre común de las siguientes especies vegetales:

Inga spuria
Inga jinicuil
Inga edulis

Notas